Amerikai Egyesült Államok
 Holley (Flordia)
 Holley (Georgia)
 Holley (New York)
 Holley (Oregon)